Bupleurum brasianum är en flockblommig växtart som beskrevs av Timb.-lagr. Bupleurum brasianum ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
brasianum